Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии:

 Собор Непорочного Зачатия (Гонконг)
 Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Каакупе)
 Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Манаус)
 Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Мапуту)
 Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Минас)
 Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Москва)
 Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Пекин)
 Собор Непорочного Зачатия (Сан-Луис)
 Собор Непорочного Зачатия (Слайго)
 Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Уагадугу)

См. также 
 Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
 Костёл Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии